Этуотер, реже Атуотер и Отуотер () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Этуотер, Барри (1918—1978) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Атуотер, Брайан (род. 1951) — американский геолог, профессор Вашингтонского университета.
  (род. 1960) — профессор прикладной физики и материаловедения в Калифорнийском технологическом институте.
  (род. 1958) — член  (2002—2010), президент Сената Флориды (2008—2010),  (2011—2017), вице-президент стратегических инициатив и главный финансовый директор Флоридского Атлантического университета (2017 — ).
 Этуотер, Доренс (1845—1910) — американский бизнесмен и дипломат, также меценат на Таити.
  (1778—1867) — американский политик, историк и археолог.
  (1951—1991) — американский политконсультант и стратег (Республиканская партия), советник Рональда Рейгана и Джорджа Буша; разработчик .
 Отуотер, Монтгомери (1904—1976) — американский исследователь лавин, лесничий, лыжник и писатель.
  (1878—1956) — американская ткачиха.
  (1844—1922) — американский химик-стеклодел.
  (род. 1966) — американский игрок в американский футбол.
 Этуотер, Таня (род. 1942) — американская геофизик и морской геолог.
 Этуотер, Уилбур (1844—1907) — американский химик, специалист по правильному питанию, создатель .
  (род. 1945) — американский писатель, директор  (1989—2007), эксперт по военной технике, телеведущий.
 Атуотер, Хелен Вудард (1876—1947) — американская писательница, специалист по  и журнальный редактор.
  (1808—1874) — канадский бизнесмен, корпоративный директор и муниципальный политик.
 Этуотер, Эдит (1911—1986) — американская актриса театра, кино и телевидения.
  (1935—2016) — американская активистка, борец за гражданские права.
Второе имя
 Кент, Артур Этуотер (1873—1949) — американский изобретатель и владелец радиозавода, запатентовал современную катушку зажигания.
Двойная фамилия
  (род. 1984) — американская писательница.

Топоним 
США
  — город в Калифорнии.
 
 Атуотер — город в Миннесоте.
  — тауншип в Огайо.
Составные топонимы США
  — нейборхуд в 13-м округе Лос-Анджелеса (Калифорния).
Прочие страны
  — деревня в Саскачеване (Канада).

Монреаль 
 Этуотер — станция метро на .
  — улица.
  — рынок.

Прочее 
  — библиотека в Уэстмаунте (Квебек, Канада).

См. также 
 
 
 Уотер